Wertemenge oder Wertebereich steht für:
 die Menge der möglichen Werte einer mathematischen Funktion, siehe Zielmenge
 die Menge der angenommenen Werte einer mathematischen Funktion, siehe Bild (Mathematik)